Alewife ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Alewife (Maine), Ortschaft in Maine
 Alewife Cove, Bucht in Connecticut
 Alewife Pond (Maine), See in Maine
 Alewife Pond (New York), See in New York

Siehe auch:
 Alewife Brook